Antoniestraat (Haarlem), een straat in het centrum van Haarlem
 Sint Antonielaan, een straat in Arnhem
 Sint Antoniesbreestraat, een straat in Amsterdam
 Sint-Antoniesteeg, een steeg in Haarlem
 Sint Antoniestraat (Bruchem), een straat in Bruchem
 Sint Antoniestraat (Tuil), een straat in Tuil
 Sint Antoniestraatje, een straat in ‘s-Hertogenbosch